Emperador Akihito, emperador del Japó (1989-2019).
 Príncep Komatsu Akihito